Боза́р (от  — «изящные искусства») — архитектурный стиль историзма, возникший в противовес распространившемуся в середине XIX века увлечению национальным средневековьем (неоготика, неовизантизм, русский стиль); продолжил традиции итальянского ренессанса и французского барокко. Классический стиль бозар развился с мощной опорой на классическую и неоклассическую архитектуры.

Рождение стиля 
Возник в недрах парижской Школы изящных искусств, давшей название стилю. Во время Французской революции первую французскую архитектурную школу — Académie royale d’architecture (1671—1793) из-за её роялистских связей закрыли, а в 1803 году Наполеон основал нынешнюю Школу изящных искусств.

В этом престижном учебном заведении будущих архитекторов (многие из которых были приезжими) учили воспроизводить различные исторические стили — в зависимости от вкусов заказчика. Студентов учили выстраивать помещения симметрично вдоль осей, пронизывающих здание, а также учитывать, какое впечатление размещение и убранство комнат произведут на посетителя.

Здания и сооружения 
Стиль бозар наиболее ярко проявился в архитектуре общественных зданий, для которых характерны колоссальный ордер, сдвоенные колонны, декорация в высоком рельефе, статуи, подчёркивающие линию кровли, и др. Среди произведений: базилика Св. Мартина в Туре (1897—1904, архитектора Виктора Лалу), Центральный вокзал Нью-Йорка (1903—1913), главные павильоны Всемирных выставок в Чикаго (1893) и Париже (1900).

Подлинным манифестом стиля стали Опера Гарнье и прочие постройки выпускника школы Шарля Гарнье в период Второй империи.

Во французской столице к стилю бозар можно отнести следующие сооружения:

 Школа изящных искусств;
 Опера Гарнье;
 Новые крылья Лувра;
 Здание музея д’Орсе;
 Гран-Пале;
 Пети-Пале;
 Мост Александра III;
 Дворец Шайо.

Для этих построек характерны строгая симметрия, иерархия благородных (входы, лестницы) и утилитарных пространств, использование элементов из французской и итальянской архитектурной истории. Архитекторам бозар нравилось добавлять своим постройкам помпезности — скульптуры, лепнина, барельефы, картуши, аграфы, а также полихромные вставки (как правило, имитирующие золото). В отличие от чистого неоренессанса и необарокко, бозар свободно варьирует элементы обоих направлений.

Диплом Школы изящных искусств считался залогом блестящей карьеры архитектора не только во Франции, но и в США. Выпускники этого учебного заведения сделали в 1885—1920 годах бозар доминирующим архитектурным стилем Америки. Американская разновидность бозара отличается от французской. В XIX веке к этому стилю в США относили громоздкие многоэтажные общественные сооружения с характерными французскими деталями и башенками — ратуши, гостиницы, офисные здания. В рамках американской градостроительной реформы начала XX века получили распространение общественные здания, тяготеющие к итальянскому ренессансу и даже неоклассицизму.

В Великобритании бозар получил распространение в эдвардианский период благодаря автору лондонского отеля «Ритц» Артуру Дж. Дэвису, получившему образование в Школе.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 

Архитектурные стили
Вторая империя
Архитектура XIX века
Архитектура XX века
Французская архитектура по стилям